Long Island (« île Longue » en anglais) peut faire référence à :

Toponymes

Antigua-et-Barbuda 
 Long Island ;

Australie 
 , Nouvelle-Galles du Sud ;
 , Queensland ;
 Long Island, île au large de la Tasmanie.

Bahamas 
 Long Island, une île de l'archipel des Bahamas ;

Canada 
 Long Island, Nouvelle-Écosse ;
 , Nunavut.

États-Unis 
 Long Island, ville située au Kansas ;
 Long Island, New York ;
 Long Island, Maine ;
 , Virginie ;
 Long Beach Island, New Jersey.

Nouvelle-Calédonie 
 Long Island, îles Loyauté.

Nouvelle-Zélande 
 Long Island (en maori Hotame), dans la région des Marlborough Sounds, baignée par la baie de Tōtaranui.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Long Island, Long Island en anglais.

Royaume-Uni 
 Long Island, Hampshire ;
 , Grande Baie aux Bermudes.

Dans d'autres langues 
Le toponyme existe également dans d'autres langues :
 En chinois : Cheung Chau, île de Hong Kong.
 En croate : Dugi Otok, île croate de la mer Adriatique au large de Zadar ;
 En écossais : Innis Fada (Inchfad), île située au sud-est du Loch Lomond, en Écosse.
 En français: Île Longue est le nom de plusieurs îles. Voir

Autres 
 Le Long Island Iced Tea, cocktail alcoolisé.